Алекса́ндр Ива́нович Моро́зов (1835—1904) — русский жанровый живописец, академик Императорской Академии художеств, участник «бунта четырнадцати», один из учредителей Санкт-Петербургской артели художников.

Биография 

.
Морозов Александр Иванович — живописец народного быта и портретист, сын художника. Родился в Санкт-Петербурге в 1835 году. Учился в Императорской Академии художеств (1852—1863). Класс исторической живописи А. Т. Маркова. В течение учёбы неоднократно получал награды Академии художеств: две малые серебряные медали (1857), малую и большую серебряные медали (1858), малая золотая медаль (1861) за картину «Отдых на сенокосе». Окончил академический курс (1863) со званием классного художника 1-й степени, участник «Бунта четырнадцати».

Звание академика получил в 1864 году за картину «Выход из церкви, в провинции».

Кроме этой последней картины, наиболее удачными жанровыми произведениями Морозова признаны «Сельская бесплатная школа» (1872) и «После пожара» (1888).

На академических выставках в Санкт-Петербурге обращали на себя внимание публики некоторые из многочисленных портретов его работы, выполненных масляными красками (например, портреты молодого графа Апраксина и госпожи Корнилович) и акварелью. Из-под его кисти вышло также немало церковных образов. Одно время он давал уроки рисования в школе Общества поощрения художеств.

Литература

Галерея работ

В музеях

В частных собраниях

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Художники России XIX века
Выпускники Императорской Академии художеств
Художники России
Академики Императорской Академии художеств